Села:
 Назарівка — Дніпропетровська область, Софіївський район
 Назарівка — Донецька область, Нікольський район
 Назарівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Назарівка — Полтавська область, Лубенський район

Див. також 
 Назаровка

ru:Назаровка